Blowick ist der Familienname folgender Personen:

 John Blowick (1888–1972), irischer römisch-katholischer Priester und Missionar
 Joseph Blowick (1903–1970), irischer Politiker